La finale de l'édition 1970 de la Coupe Memorial est présentée à Montréal, dans la province du Québec. Gérée par l'Association canadienne de hockey amateur, elle regroupe les meilleures équipes de niveau junior à travers les ligues basée au Canada.

Équipes participantes 
 Les Essos de Vernon représentent la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique (LHCB).
 Les Rustlers de Red Deer représentent la Ligue de hockey junior de l'Alberta (LHJA).
 Les Red Wings de Weyburn représentent la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan (LHJS).
 Les Kings de Dauphin représentent la Ligue de hockey junior du Manitoba (LHJM).
 Les Hurricanes de Fort William représentent la Ligue de hockey junior A de Thunder Bay (LHJTB).
 Les Greyhounds de Sault Ste. Marie représentent l'Association de hockey junior du nord de l'Ontario (AHJNO).
 Le Canadien junior de Montréal représente l'Association de hockey de l'Ontario(AHO).
 Les M&W Rangers d'Ottawa représentent la Ligue centrale de hockey junior A (LCHJ).
 Les Remparts de Québec représentent la Ligue de hockey junior du Québec (LHJQ).
 Le Nationale de Port-Alfred représente la Ligue de hockey junior du Lac-Saint-Jean (LHJLSJ).
 Les Chevies de Fredericton représentent la Ligue de hockey du Nouveau-Brunswick (LHNB).
 Les Islanders de Charlottetown représentent la Ligue maritime de hockey junior A (LMHJA).

Résultats

Effectifs 
Voici la liste des joueurs du Canadien junior de Montréal, équipe championne du tournoi 1970 :

 Entraîneur : Roger Bédard
 Gardiens : Michel Dion, et Wayne Wood. 
 Défenseurs : Allan Globensky, Jocelyn Guevremont, Serge Lajeunesse, Michel Latrielle, Claude Moreau, Ian Turnbull,   
 Attaquants : Paulin Bordeleau, Pierre Brind'amour, Norm Gratton, Bob Guindon, Bobby Lalonde, Camille LaPierre, Richard Lemieux, Scott MacPhail, Rick Martin, Hartland Monahan,Gilbert Perreault,

Notes et références

Voir aussi 

1970
Compétition de hockey sur glace à Montréal
Hockey sur glace en 1970
Sport au Canada en 1970